A Taça Europeia Feminina de Hóquei em Patins 2015–16 foi a 10ª edição da Taça Europeia Feminina de Hóquei em Patins organizada pela CERH.

Esta edição marcou a estreia da A. Académica de Coimbra nas provas europeias.

Taça Europeia Feminina 2015–16

As equipas classificadas são:

Resultados

Final four
A final four foi disputada a 19 e 20 de Março de 2016, em Manlleu, Espanha.

Semifinais

Final

Ver também
Liga Europeia de Hóquei em Patins de 2015-16
Taça CERS de 2015–16

Ligações Externas
CERH website

Internacional
 CERH
  Ligações ao Hóquei em todo o Mundo
 HóqueiPatins.pt - Todos os resultados de Hóquei em Patins(em Português) 
  Mundook-Actualidade Mundial do Hóquei Patinado (em Português)
 Inforoller-Actualidade Mundial do Hóquei Patinado (em Francês)
 Solo Hockey-Actualidade Mundial do Hóquei Patinado (em Castelhano)

2015 no hóquei em patins
Taça Europeia Feminina de Hóquei em Patins